Зона Америка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (7 сборных) и группы II (9 сборных).

Группа I 
Место проведения: TC «Pilara», Буэнос-Айрес, Аргентина, грунт

Дата: 18-21 апреля 2007

Плей-офф 

 сборная Аргентины переходит в плей-офф Мировой группы II
 сборные Доминиканской республики и Чили выбывают в группу II зоны Америка

Группа II 
Место проведения: Carrasco Lawn Tennis Club, Монтевидео, Уругвай, грунт

Дата: 16-21 апреля 2007

Плей-офф 

 сборные Парагвая и Уругвая переходят в I группу зоны Америка

См. также 
 Кубок Дэвиса 2007. Зона Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Америка